Zwei U-Boote der niederländischen Koninklijke Marine trugen den Namen Hr. Ms. Tijgerhaai (ndl. Tigerhai):

Hr. Ms. Tijgerhaai (1945) war ein U-Boot der britischen Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1945 mit dem Namen HMS Tarn vom Stapel, wurde im selben Jahr von der niederländischen Marine mit dem Namen Hr. Ms. Tijgerhaai in Dienst gestellt und 1964 außer Dienst gestellt.
Hr. Ms. Tijgerhaai (1972) war ein U-Boot der niederländischen Zwaardvis-Klasse. Das Boot lief 1971 vom Stapel und wurde 1995 außer Dienst gestellt.

Tijgerhaai